Gathy ist der Familienname folgender Personen:

 August Gathy (1800–1858), belgischer Musikschriftsteller
 Michael Gathy (* 1989), belgischer Pokerspieler